GDR steht für:
 Gas-Druckregelgerät, Stellglied zum Bereitstellen eines definierten Drucks
 Gauche démocrate et républicaine, französische Parlamentariergruppe, siehe Groupe communiste #1997–2007: Ende und Auflösung
 General Distribution Release, gebräuchlicher englischsprachiger Begriff, welcher z. B. bei Software die allgemeine, öffentliche Verfügbarkeit bezeichnet
 German Democratic Republic, englischer Name der Deutschen Demokratischen Republik, z. B. als olympisches Länderkürzel von 1968 bis 1988
 Giant Dipole Resonance, Dipol-Riesenresonanz, Resonanzeffekt der Kernstrukturphysik bzw. Kernphysik
 Global Depository Receipt, Hinterlegungsscheine für ausländische Aktien, die stellvertretend für die Original-Aktie weltweit gehandelt werden können
 Great Dividing Range  (dt.: „Großes Scheidegebirge“), Australiens größter Gebirgszug
 Greenhouse Development Rights, Vorschlag für ein Lastenteilungsverfahren im Rahmen der globalen Klimapolitik

gdr steht für:
 Wipi (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Western Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

Abkürzung